Droue ou Droué est un nom propre qui peut désigner :
 Droué, commune du Loir-et-Cher 
 Droue-sur-Drouette, commune d'Eure-et-Loir